Дора Григорьевна (Гиршевна) Хайкина (первоначально Дебора Гирш-Калмановна Хайкина; 1913, Чернигов — 2006, Хайфа) — еврейская писательница, поэтесса. Писала на идише.

Биография 
 В 1932 году окончила Киевский планово-экономический техникум.
 С 1932 год по 1936 год работала в Институте пролетарской еврейской культуры АН УССР.
 В 1993 году переехала в Израиль.

Муж — еврейский писатель Ихил Шмулевич Фаликман (1911—1977).

Память 
В 1993 году на 80-летие поэтессы в Доме литераторов в Киеве состоялся торжественный вечер, посвященный её юбилею (к тому времени она уже жила в Израиле).

Творчество 
 Следующие книги были изданы на Украине (на идише):
 «Лидер» («Стихи», 1938)
 «Лидер ун баладес» («Стихи и баллады»), 1941)
 «Фун але майне вегн» («Из всех моих дорог», 1975)
 Сборник рассказов и новелл «Люциес либе» («Люцина любовь»), 1983)
 Сборник очерков «Брив цу куменлихе дойрес» («Письма к будущим поколениям»), 1988)

 В переводе на украинский язык были изданы следующие поэтические сборники:
 «Жизнь идет» (1962);
 «Конец лета» (1968);
 «Цветы заснеженных гор» (1975);
 «Стихотворения» (1979);
 Книга прозы «Мрійниця» («Мечтательница») (1981);
 «Избранное» (1983);
 «Благодарность» (1984).

Примечания

Ссылки 
 Невостребованный свет Шуламит Шалит, Тель-Авив
 ПОСЛЕДНЯЯ ИЗ МОГИКАН ИДИШИСТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Поэты на идише
Поэты СССР